Olbramice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Olbramice, comune del distretto di Olomouc, nella regione di Olomouc
Olbramice, comune del distretto di Ostrava, nella regione di Moravia-Slesia